Marcos Antonio Menezes Godoi (1966-), joueur de football brésilien ;
 Victor Godoi (1975-), boxeur argentin.

Voir aussi 
 Cândido Godói, ville du Brésil